Treta liga è il nome di vari campionati sportivi:

Treta profesionalna futbolna liga – terza divisione del campionato bulgaro di calcio
Treta makedonska fudbalska liga – terza divisione del campionato macedone di calcio